Аліна Левшин (* 1984) — німецька акторка українського походження.
 Левшин Олександр Іванович (1932—2006) — радянський нафтовик, Герой Соціалістичної Праці.
 Платон (Левшин) (1737—1812) — придворний проповідник, законоучитель спадкоємця імператорського престолу, член Святійшого синоду, митрополит Московський і Коломенський.
 Левшин Серафим Олександрович (1903—1995) — радянський господарник, Герой Соціалістичної Праці.